Nakombogo peut désigner :
Nakombogo, une localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso,
Nakombogo, une localité située dans le département de Mané au Burkina Faso.